Anna Bowes-Lyon (také Anne Ansonová, vikomtesa Anson nebo princezna Anna Dánská; 4. prosince 1917 – 26. září 1980) byla matkou královského fotografa Patricka Ansona, 5. hraběte z Lichfieldu a lady Elizabeth Ansonové, sestřenicí Alžběty II. a druhým sňatkem dánskou princeznou.

Rodina 
Anne Ferelith Fenella Bowes-Lyon se narodila ve Washingtonu, D.C. jako dcera Johna Bowes-Lyon a jeho manželky Fenelly Hepburn-Stuart-Forbes-Trefusisové, dcery Charlese Hepburn-Stuart-Forbes-Trefusise, 21. barona Clinton. Anna měla tři sestry, z nichž dvě, Nerissa a Katherine, byly později známé jako "královniny skryté sestřenice". V roce 1941 byly totiž dány do ústavní péče pro vážnou mentální retardaci.

Annin dědeček byl Claude Bowes-Lyon, 14. hrabě ze Strathmore a Kinghorne, otec její tety královny Elizabeth, královny matky, rozené Elizabeth Bowes-Lyon.

Manželství 
Anna se 28. dubna 1938 provdala za podplukovníka Thomase Williama Arnolda Ansona. Jako její manžel držel zdvořilostní titul vikomta Ansona, a Anna byla po jejich svatbě nazývána vikomtesou Anson. V roce 1948 se rozvedli. Měli spolu dvě děti, čtyři vnoučata a čtyři pravnoučata:

 Patrick Anson, 5. hrabě z Lichfieldu (1939–2005)
 Lady Elizabeth Georgiana Ansonová (narozena roku 1941)

16. září 1950 se Anna na Glamisu provdala za prince Jiřího Valdemara Dánského a stala se princeznou Annou Dánskou. Její druhý manžel byl pravnukem krále Kristiána IX. Dánského a Oskara II. Švédského.

Anna zemřela 26. září 1980 v Londýně na infarkt myokardu.

Vývod z předků

Reference 

Dánské princezny
Princezny sňatkem
Glücksburkové
Narození 4. prosince
Narození v roce 1917
Narození ve Washingtonu, D.C.
Úmrtí 26. září
Úmrtí v roce 1980
Ženy